

События 
 23 февраля — армия Антонио Санта-Анны начала защиту миссии Аламо в Сан-Антонио.
 2 марта — конвент представителей народа Техаса в Вашингтон-на-Бразосе провозгласил независимость Техаса от Мексики.
 21 апреля — техасские мятежники в результате внезапной атаки разгромили при Сан-Хасинто правительственную армию и пленили генерала Санта Анну.
 13 мая — началось строительство Царскосельской железной дороги, первой в Российской империи, прошедшей по маршруту Санкт-Петербург — Царское Село — Павловск.
 14 мая — захваченный в плен техасцами президент Мексики генерал Антонио де Санта-Анна подписал соглашение о признании независимости Республики Техас, выводе мексиканских войск из Техаса и установлении границы по реке Рио-Гранде.
 12 августа — в Испании восстановлено действие Кадисской конституции 1812 года.
 21 ноября — началась битва при Константине в ходе которой экспедиционный корпус французов потерпел сокрушительное поражение от арабов.
 Ноябрь — русскими властями была задержана шхуна «Виксен», гружённая оружием, что послужило толчком к громкому скандалу вошедшему в историю как дело «Виксена».
 Открытие ацетилена Эдмундом Дэви.
 В конце декабря в Ницце уже больной Никколо Паганини дал свои последние концерты.
 Заложен первый камень в основание Брестской крепости, строительство крепости продолжалось до 1914 года.
 В итальянском селении Кальватоне была найдена древнеримская статуя, прозванная «Виктория Кальватоне».

Наука

Литература

Музыка

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1836 году

 13 января — Джузеппе Аббати, итальянский художник (ум. 1868).
 27 января — Леопольд фон Захер-Мазох, австрийский писатель (ум. 1895).
 5 февраля — Николай Александрович Добролюбов, русский литературный критик (ум. 1861).
 18 февраля — Рамакришна, индийский религиозный лидер, мистик и проповедник (ум. 1886).
 21 февраля — Лео Делиб, французский композитор (ум. 1891).
 27 марта — Елизавета Дмитриевна Безобразова (урождённая Маслова), русская писательница; жена академика В. П. Безобразова.
 6 апреля — Николай Васильевич Склифосовский, русский хирург, заслуженный профессор (ум. в 1904).
 19 апреля — Макс фон дер Гольц, немецкий адмирал (ум. 1906).
 7 мая — Станислав Козьмян, польский писатель и театральный деятель (ум. 1922).
 14 мая — Вильгельм Стейниц, первый чемпион мира по шахматам. (ум. 1900).
 22 июня — Гастон Кремьё, французский революционер, лидер Марсельской коммуны 1871 года (ум.1871).
 25 августа — Фрэнсис Брет Гарт, американский писатель (ум. 1902).
 27 августа — Пётр Дмитриевич Боборыкин, русский писатель, драматург, журналист (ум. 1921).
 13 ноября — Ярослав Домбровский, русский, польский и французский революционер и военачальник (ум. 1871).
 28 декабря — Арнольд Борисович Думашевский, российский юрист-цивилист, писатель и благотворитель.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1836 году

 10 февраля — Гильфердинг, Иван Фёдорович, коллежский советник, педагог и переводчик (р. 1771).
 10 июня — Ампер, Андре Мари, французский физик, математик и естествоиспытатель.
 22 июля —  (род. ), швейцарский политик и государственный деятель.
 17 октября — Кипренский, Орест Адамович, русский художник.
 6 ноября — Карл X — Король Франции в 1824 — 1830 годах (род. 1757)

См. также

Примечания